Montecuccoli je jméno italského šlechtického rodu, sídlícího na hradě Montecuccoli v Pavullo nel Frignano v Modenském vévodství:

 Leopold Vilém Montecuccoli na Dymokurech
 Rudolf Montecuccoli degli Erri
 Raimund Montecuccoli
 Leo von Caprivi, celým jménem (Georg) Leo hrabě von Caprivi de Caprera de Montecuccoli

v loďstvu
 Třída Raimondo Montecuccoli
 Raimondo Montecuccoli (1931)